Вимбоди-и-Поблет (, , ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Таррагона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Конка-де-Барбера. Занимает площадь 66,08 км². Население — 1039 человек.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Web oficial 
 Información sobre Vimbodí
 Datos sobre el pueblo (en catalán)

Муниципалитеты Таррагоны